Spielberg může být: 
 Spielberg (příjmení)
 Spielberg (Štýrsko), rakouské město ve spolkové zemi Štýrsko
 Spielberg (Karlsbad), vesnice, část obce Karlsbad v německé spolkové zemi Bádensko-Württembersko
 hrad Špilberk v Brně
 (25930) Spielberg, asteroid hlavního pásu
 SV Spielberg, německý fotbalový klub
 Spielberg (film), dokumentární film z roku 2017 zaměřený na kariéru Stevena Spielberga